Naushon steht für:

 Naushon Island, eine der Elizabeth-Inseln in Massachusetts/USA
 USS Naushon, ein Patrouillenschiff der United States Navy
 USCGC Naushon, ein Patrouillenboot der US-Küstenwache
 SS Naushon, eine Autofähre in Massachusetts/USA